Jan Skrzetuski – postać literacka, bohater Ogniem i mieczem Henryka Sienkiewicza
 Bartłomiej Wincenty Skrzetuski – pijar, pedagog, historyk, pisarz
 Józef Kajetan Skrzetuski (zm. 1806) – pedagog, historyk i pisarz
 Mikołaj Skrzetuski (zm. 1674) – polski wojskowy, pierwowzór Jana Skrzetuskiego
 Rafał Skrzetuski-Hoffhalter (zm. 1568) – drukarz i rytownik